est une ancienne émission politique hebdomadaire américaine, présentée par Howard K. Smith et diffusée de 1960 à 1981 sur le réseau de télévision ABC. Diffusée le dimanche matin, elle est lancée par le réseau ABC afin de concurrencer les émissions politiques de ses deux concurrentes diffusée sur le même créneau horaire, à savoir Meet the Press sur NBC et Face the Nation sur CBS.

À la différence de ses émissions concurrentes dont les invités politiques étaient interviewés par un panel de journalistes de presse écrite, dans  ce sont les journalistes de la rédaction d'ABC qui s'entretenaient avec les invités.

L'émission est remplacée en 1981 par le magazine politique This Week, animé par David Brinkley tout juste débarqué de NBC.

Émission de télévision produite aux États-Unis
Émission de télévision politique
Émission d'American Broadcasting Company
Émission de télévision dominicale
ABC News